3-й чемпионат мира по плаванию в ластах проводился в Москве с 26 по 29 августа 1982 года.

Распределение наград 
 Страна-организатор

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Информация на сайте CMAS
 III чемпионат мира по скоростным видам подводного спорта
1982 год в Москве
Чемпионаты мира по плаванию в ластах
Август 1982 года
Спорт в России в 1982 году
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в СССР